In der Meesterklasse 2006/07 wurde die 84. niederländische Mannschaftsmeisterschaft im Schach ausgespielt. Niederländischer Mannschaftsmeister wurde Share Dimension Groningen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskader siehe Mannschaftskader der Meesterklasse 2006/07.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 23. September, 14. Oktober, 11. November, 16. Dezember 2006, 3. Februar, 3. und 24. März, 21. April und 13. Mai 2007.

Saisonverlauf 

Nach dem Rückzug des Serienmeisters De Variant Breda lieferten sich die Hilversums Schaakgenootschap und Share Dimension Groningen einen Zweikampf um den Titel, den Groningen für sich entschied. Aus der Klasse 1 waren Utrecht, SMB Nijmegen und der SV Zukertort Amstelveen aufgestiegen. Als einziger Aufsteiger erreichte Utrecht den Klassenerhalt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht auf der Homepage von Eric Roosendaal (niederländisch)
 Saisonübersicht auf schaaksite.nl (niederländisch)

Meesterklasse
Sportveranstaltung in den Niederlanden
Schachveranstaltung 2006
Schachveranstaltung 2007